Tall steht für:

 Tall (Schenna), eine Fraktion der Gemeinde Schenna in Südtirol
 eine Erhebung, die durch wiederholte Besiedlung entstand, siehe Tell (Archäologie)

Personen:
 Abdullah at-Tall († 1973), jordanischer Offizier
 Aïssata Tall Sall (* 1957), senegalesische Rechtsanwältin und Politikerin
 Chris Tall (* 1991), deutscher Comedian und Komiker
 Mamadou Tall (* 1982), burkinischer Fußballspieler
 Saïdou Tall (* 1978), burkinischer Radrennfahrer
 Tom Tall (1937–2013), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 ʿUmar Tall (1797–1864), afrikanischer Reichsgründer, muslimischer Mystiker, Prediger
 Wasfi at-Tall (1919–1971), jordanischer Politiker, Premierminister des Königreichs Jordanien

Siehe auch:
 at-Tall
 Taal
 Tal (Begriffsklärung)